Због тебе може бити:
 Због тебе (албум из 1979), албум Здравка Чолића из 1979.
 Због тебе (албум из 1990), албум Мериме Његомир из 1990.
 Због тебе (албум из 1993), албум Индире Радић из 1993.
 Због тебе (филм), хрватски филм из 2016.